Bajanmönch () bezeichnet:

Orte
 Bajanmönch (Sum), ein Sum (Verwaltungseinheit der zweiten Ebene) im Chentii-Aimag, Mongolei

Personen mit Eigennamen
 Chorloogiin Bajanmönch (* 1944), mongolischer Ringer
Personen mit Vatersnamen
 Bajanmönchiin Anchtschimeg (* 1983), mongolische Schachspielerin
 Bajanmönchiin Gantogtoch (* 1972), mongolischer Ringer